Името Велчево носят две български села:

 Велчево, област Велико Търново
 Велчево, област Ловеч